

Баймирзинський сільський округ — адміністративна одиниця, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Баймирзинський сільський округ — адміністративна одиниця, район Біржан-сала, Акмолинська область